Bohnenbach ist ein Gewässername:

 Bohnenbach, ehemaliger Zufluss des Gillbachs bei Auenheim (Stadt Bergheim), Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen; heute verdolt 
 Bohnenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst im Stausee Stockmühle bei der Stockmühle (Gemeinde Westhausen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bohnenbach (Lutter), rechter Zufluss der Lutter (Aa) in Bethel (kreisfreie Stadt Bielefeld), Nordrhein-Westfalen
 Bohnenbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm vor Niederpierscheid, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz